

Nom commun 
 Un pénitencier est un établissement carcéral dans lequel sont enfermées les personnes condamnées à des travaux forcés (voir bagne).
 Au Canada, un « pénitencier » désigne un établissement carcéral appartenant au gouvernement fédéral. On y détient les personnes condamnées à des peines d’au moins deux ans. Le terme prison est réservé aux établissements carcéraux appartenant aux provinces, réservés aux détenus qui purgent des peines de moins de deux ans.
 Dans l'Église catholique, un pénitencier est un prêtre auquel sont accordés des pouvoirs spéciaux d'absolution des cas réservés. Il y a des collèges de pénitenciers dans les basiliques majeures et des chanoines pénitenciers dans les chapitres cathédraux. Le grand pénitencier, ou pénitencier majeur, est le cardinal placé à la tête de la Pénitencerie apostolique.

Noms propres 
Le Pénitencier est le nom d'une partie du cycle romanesque de Roger Martin du Gard, Les Thibault. 
 Le Pénitencier est le titre de adaptation en français par Hugues Aufray et Vline Buggy, figurant au répertoire de Johnny Hallyday, de la chanson américaine The House of the Rising Sun. 
 Le Pénitencier est aussi le titre d’un album (33 tours ) de huit chansons, dont Le Pénitencier, interprétées par Johnny Hallyday.
 Les Portes du Pénitencier est le titre d'une chanson de rap de la Shtar Academy, collectif musical de rap formé dans une prison. De nombreux grands rappeurs français tel que Nemir, Keny Arkana, Nekfeu, Nor, REDK, Tekila, Lino, Soprano, Bakar, Alonzo, Vincenzo, Sat, Medine, Orelsan et Gringe ont participé à l'enregistrement de ce morceau.